Movimento Popolare – movimento politico di Comunione e Liberazione attivo dal 1975 al 1993
Movimento Popolare – partito politico marocchino
Movimento Popolare "Lettonia" – partito politico lettone
Movimento Popolare Algerino – partito politico algerino
Movimento Popolare Cristiano – partito politico boliviano
Movimento Popolare Democratico – partito politico ecuadoriano
Movimento Popolare Nazionale Libico – partito politico libico
Movimento Popolare Nazionale Unito – partito politico nepalese
Movimento Popolare contro l'UE – partito politico danese
Movimento Popolare della Rivoluzione – partito politico zairese
Movimento Popolare di Liberazione dell'Angola – partito politico angolano
Movimento Popolare per il Cambiamento Democratico – partito politico sierraleonese

Pagine correlate
Partito Popolare